Résultats détaillés du double messieurs de l'édition 2012 du tournoi de Wimbledon.

Faits marquants 
 Jonathan Marray et Frederik Nielsen sont la première équipe bénéficiant d'une Wild card à atteindre la finale de Wimbledon. Ils n'avaient demandé leur invitation qu'après avoir atteint la finale du tournoi challenger de Nottingham début juin, où ils avaient joué ensemble pour la première fois.
 Avant leur titre à Wimbledon, Jonathan Marray et Frederik Nielsen n'avaient jamais atteint de finale sur le circuit principal, ni en double ni en simple.
 Jonathan Marray est devenu le premier Britannique à remporter Wimbledon en double depuis Patrick Hughes et Raymond Tuckey en 1936 (il était aussi le premier finaliste depuis Colin Dowdeswell en 1975 et le premier demi-finaliste depuis 1977). Il est donc devenu le premier Britannique vainqueur de Wimbledon depuis le début de l'ère Open.
 Frederik Nielsen est devenu le deuxième Danois de l'histoire, et le premier Danois de l'ère Open, à remporter un titre du Grand Chelem, simple, double et double mixte confondus (seul son propre grand-père, Kurt Nielsen, avait remporté un titre en double mixte à l'US Open et avait atteint deux finales en simple à Wimbledon dans les années 1950).
 Robert Lindstedt et Horia Tecău perdent la finale du double pour la troisième année consécutive, ce qui constitue un record.

Parcours

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations) 

 Lucky loser (repêché)

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel
 
 

2012
Tennis en Angleterre en 2012
Wimbledon Double messieurs
Tennis en juin 2012
Tennis en juillet 2012